Exuperancio puede hacer referencia a:

 San Exuperancio de Cingoli, festividad: 24 de enero;
 San Exuperancio de Rávena, festividad: 29 de mayo;
 San Exuperancio (diácono), festividad: 30 de diciembre.
 Exuperancio, abad.